Benu může znamenat:
 Benu – egyptské božstvo v podobě ptáka
 Benu (firma) – síť lékáren
 Bennu (planetka)